Marcin Iwuć (ur. 12 lutego 1977 w Lubinie, woj. Dolnośląskie) – polski przedsiębiorca i popularyzator wiedzy z zakresu finansów osobistych i rynków kapitałowych. Autor bloga i podcastu „Finanse Bardzo Osobiste”, książki „Jak zadbać o własne finanse?” oraz inwestycyjnego poradnika „Finansowa Forteca”. Regularnie występuje w mediach jako ekspert finansowy. Posiada wykształcenie finansowe i ekonomiczne oraz międzynarodowy tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Kariera zawodowa 

 2003–2006 – uczestnik Programu Rozwoju Kadr Menedżerskich w Grupie ING;
 2006–2009 – dyrektor finansowy, dyrektor ds. finansowania nieruchomości komercyjnych w ING Banku Hipotecznym S.A. (wcześniej pod nazwą: Śląski Bank Hipoteczny S.A)
 2009–2013 – dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i komunikacji inwestycyjnej w ING Investment Management (Polska) S.A. oraz w ING TFI S.A.;
 od 15 września 2014 – własna działalność gospodarcza w ramach firmy FBO Marcin Iwuć.

Edukacja 

W latach 1997–2000 studiował na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu). Z powodów zdrowotnych przerwał te studia i w latach 2000-2003 ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) zdobywając tytuł magistra ekonomii. W latach 2007-2009 zdawał kolejne poziomy egzaminów organizowanych przez CFA Society i w roku 2009 uzyskał międzynarodowy tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Twórczość 
 Finansowa Forteca – książka – data premiery 15 lipca 2021 r. (na dzień 26 maja 2022 r. – ponad 64 tys. sprzedanych egzemplarzy).
 Kredyt hipoteczny krok po kroku – kurs online – data premiery 31 października 2017 r.
 Jak zadbać o własne finanse? – książka – data premiery 13 maja 2015 r. ()
 Finanse bardzo osobiste – blog – data premiery 16 września 2013 r.

Nagrody 
 2022 laureat Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska
 2022 zwycięzca w kategorii Edukator Giełdowy w plebiscycie Herosi Rynku Kapitałowego organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 2020 zdobywca tytułu Influencer Rynku 2020 wg Fundacji Invest Cuffs
 2014 zdobywca tytułu Blog Roku 2014 wg Onet.pl w kategorii Specjalistyczne i Firmowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny blog: https://marciniwuc.com/
 Oficjalny kanał na YouTube: https://www.youtube.com/c/marciniwucFBO

Polscy podkasterzy
Urodzeni w 1977
Polskie osobowości YouTube
Ludzie urodzeni w Lubinie
Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu